

Казімерув — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Казімерув — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства